Azazel - biće iz židovske mitologije
 Azazel (Akunin) - roman Borisa Akunina